Радослава Цветанова Трифонова-Станкова е български филолог медиевист, доцент, д-р в Института за литература при БАН.

Образование и професионално развитие 
Родена е във Варна през 1966 г. Завършва сърбохърватска филология в СУ „Св. Климент Охридски“ и редовна докторантура в секцията по стара българска литература с научен ръководител проф. Климентина Иванова. Специализира при проф. Джордже Трифунович в Белград и проф. Хайнц Миклас във Виена.

Публикации 
Автор е на редица статии по темата за старата сръбска литература и книжнина в контекста старобългарската литература и книжнина.

Втора монография Култ и химнография: служби за местни южнославянски и балкански светци в ръкописи от ХІІІ–ХV в. АИ „Проф. Марин Дринов“, ISBN 978-954-322-468-5) С., 2012, 287.

Източници

Външни препратки 
 Радослава Трифонова-Станкова в Liternet.bg

Български филолози
Български слависти
Български медиевисти
Учени от БАН
Възпитаници на Софийския университет
Родени във Варна